Anita Garibaldi ist der Name folgender Personen:

* Anita Garibaldi (1821–1849), brasilianisch-italienische Revolutionärin, Begleiterin von Giuseppe Garibaldi

Anita Garibaldi steht für:
 Anita Garibaldi (Santa Catarina), Município im Bundesstaat Santa Catarina, Brasilien
 Anita Garibaldi (Joinville), Stadtteil von Joinville, Bundesstaat Santa Catarina, Brasilien
 Anita Garibaldi (Oper), Oper von Antônio Francisco Braga
 Avenida Anita Garibaldi in Salvador